In 1994 werd het 36ste Campeonato Brasiliense gespeeld voor clubs uit het Federaal District, waartoe de hoofdstad Brasilia behoort. De competitie, ook wel Candangão genaamd, werd georganiseerd door de FBF en werd gespeeld van 30 april tot 25 september. Er werden twee toernooien gespeeld, omdat Gama beide won was er geen finale om de titel nodig.

Eerste toernooi

Finale

Tweede toernooi

Eerste fase

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Brasiliense
Brasil